Philippe ist ein französischer männlicher Vorname und Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Philippe ist die französische Form des Namens Philipp und wie dieser von dem griechischen φίλιππος (Phílippos) mit der Bedeutung „Pferdefreund“ abgeleitet (φίλος – Freund & ίππος – Pferd).

Namenstage 
 3. Mai (Apostel Philippus)
 26. Mai (Philipp Neri)

Namensträger

Herrscher 
 Philippe II. de Bourbon, duc d’Orléans (1674–1723), Regent von Frankreich (1715–1723); Onkel Ludwigs XV. von Frankreich
 Philippe de Toucy († 1277), Regent des lateinischen Kaiserreichs von Konstantinopel
 Philippe (Belgien) (* 1960), König der Belgier

Vorname 

 Philippe Adams (* 1969), belgischer Rennfahrer
 Philippe Alliot (* 1954), französischer Rennfahrer
 Philippe Attey, ivorischer Politiker
 Philippe Barbarin (* 1950), Erzbischof von Lyon
 Philippe Bron (* 1958), französischer Freestyle-Skier
 Philippe Bühler (* 1981), deutscher Sänger
 Philippe Bugalski (1963–2012), französischer Rallyefahrer
 Philippe Coutinho (* 1992), brasilianischer Fußballspieler
 Philippe-Henry Dacoury-Tabley, ivorischer Bankier
 Philippe Étancelin (1896–1981), französischer Rennfahrer
 Philippe Furrer (* 1985), Schweizer Eishockeyspieler
 Philippe Gilbert (* 1982), belgischer Radrennfahrer
 Philippe Herreweghe (* 1947), belgischer Dirigent
 Philippe Jaroussky (* 1978), französischer Sänger (Countertenor)
 Philippe Julia (* 1968), französischer Handballspieler
 Philippe Kahn (* 1952), französisch-amerikanischer Unternehmer
 Philippe Lacheau (* 1980), französischer Regisseur, Drehbuchautor und Filmschauspieler
 Philippe Laroche (* 1966), kanadischer Freestyle-Skier
 Philippe Léotard (1940–2001), französischer Schauspieler und Sänger
 Philippe Mangou (* 1952), ivorischer Militär
 Philippe Morac, französischer Automobilrennfahrer
 Philippe Noiret (1930–2006), französischer Schauspieler
 Philippe Oddo (* 1959), französischer Bankier
 Philippe Palmiste (* 1978), französischer Radrennfahrer
 Philippe Pétain (1856–1951), französischer Militär, Diplomat und Politiker
 Philippe Petit (* 1949), französischer Hochseilartist, Taschenspieler, Pantomime und Straßenjongleur
 Philippe de Rothschild (1902–1988), französischer Unternehmer, Automobilrennfahrer und Weinbauer
 Philippe Roussel (* 1961), Schweizer Schauspieler
 Philippe Soutter (* 1962), Schweizer Unihockeytrainer
 Philippe Starck (* 1949), französischer Designer
 Philippe Streiff (1955–2022), französischer Rennfahrer
 Philippe Thomassin (1562–1622), französischer Graphiker und Kupferstecher
 Philippe Volter (1959–2005), belgischer Schauspieler
 Philippe Wampfler (* 1977), Schweizer Autor, Dozent und Lehrer für digitale Bildung
 Philippe Zawieja (* 1970), französischer Psychosoziologe

Familienname 
 Adrien Philippe (1815–1894), französischer Uhrmacher und Erfinder
 Annie Philippe (* 1946), französische Sängerin 
 Benoît Philippe (* 1959), deutscher Esperantist, Übersetzer und Schriftsteller
 Charles-Louis Philippe (1874–1909), französischer Schriftsteller und Dichter
 Clarissa Jean-Philippe (1988–2015), französische Polizistin
 Didier Philippe (* 1961), französischer Fußballspieler
 Édouard Philippe (* 1970), französischer Politiker
 Guy Philippe (* 1968), haitianischer Offizier und Rebellenführer
 Jean Philippe (* 1931), französischer Sänger
 Jean Francis Philippe (1918–1977), französischer Verwaltungsbeamter und Präfekt
 Joseph Laurent Philippe (1877–1956), luxemburgischer Ordensgeistlicher, Bischof von Luxemburg
 Julie Philippe (* 1946), französische Schauspielerin und Casterin
 Laëtitia Philippe (* 1991), französische Fußballspielerin

 Marie-Dominique Philippe (1912–2006), französischer Dominikaner, Philosoph, Theologe und Ordensgründer
 Maurice Philippe (1932–1989), britischer Konstrukteur
 Michel Philippe-Gérard (1924–2014), französischer Pianist, Dirigent, Komponist und Liedertexter
 Nelson Philippe (* 1986), französischer Rennfahrer
 Nizier Anthelme Philippe (1849–1905), französischer Mystiker und Okkultist
 Patrick Philippe, französischer Curler
 Paul-Pierre Philippe (1905–1984), französischer Kardinal
 Sébastien Philippe (* 1975), französischer Automobilrennfahrer
 Vincent Philippe (* 1978), französischer Motorradrennfahrer
 Xavier Philippe (* 1980), französischer Ruderer

Siehe auch 
 Patek Philippe, Schweizer Uhrenmanufaktur

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Französischer Personenname

no:Philippe